Caroline Rellstab ist der Name folgender Personen:

* Caroline Rellstab (Sängerin, 1769) (1769–1820), deutsche Sängerin 
 Caroline Rellstab (Sängerin, 1794) (1794–1813), deutsche Sängerin (Sopran)